Чемпионат мира по снукеру 1949 () — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Leicester Square Hall, Лондон (Англия). Победителем турнира стал Фред Дэвис, выигравший в финале у Уолтера Дональдсона со счётом 80:65. Второй раз подряд в финале встретились одни и те же игроки, и второй раз победа осталась за Дэвисом-младшим.

Результаты

Основной турнир

Квалификация

Первый раунд 

Матч из 35 фреймов

 Конрэд Стэнбери 18:17 Х.Ф.Фрэнсис

Второй раунд 

Матч из 35 фреймов

 Джейки Ри 17:18 Конрэд Стэнбери

Третий раунд 

Матч из 35 фреймов

 Герберт Холт 17:18 Конрэд Стэнбери

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1949 год в снукере